Paul Leduc peut désigner :

Patronyme 
 Paul Leduc (-), peintre belge ;
 Paul Leduc (-), réalisateur, scénariste, producteur et critique de cinéma mexicain ;
 Paul Leduc (date de naissance inconnue), catcheur canadien.

Toponyme 
Paul Leduc est un nom de lieu notamment porté par :
 , plusieurs rues.

Voir aussi 
  et